Arhiducesa Maria Anna Ferdinanda de Habsburg () a fost regina Boemiei între 1791 și 1800. A fost fiica lui Leopold al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman și a Mariei Louisa a Spaniei.

A fost abatesă la abația capitolului nobil teresian din castelul Praga din 1791 până s-a retras în 1800. În anul 1809 a făcut o călătorie în Transilvania.

În drumul ei către o cetate din Transilvania, a făcut un popas la Neudorf, acolo a fost răpusă de pneumonie. A decedat la 1 octombrie 1809. Din cauza vremurilor tulburi, nu a fost posibilă transportarea ei la Viena și a fost înhumată în cavoul familiei Eötvenesi Lovász Sigismund în subsolul bisericii romano-catolice din Neudorf. În 1841, împăratul Ferdinand I al Austriei a ordonat să fie ridicat un monument din marmură de Carrara.

Arbore genealogic

Note

Legături externe 
 Prințesa bântuită la 200 de ani după moarte. Lângă Arad are loc un ritual morbid, la mormântul fiicei unui împărat austriac , 8 martie 2013, Georgeta Petrovici, Evenimentul zilei

Nașteri în 1770
Decese în 1809
Arhiducese de Austria